El Gran Premio de Aragón de Motociclismo de 2018 (oficialmente Gran Premio Movistar de Aragón) fue la decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2018. Tuvo lugar en el fin de semana del 21 al 23 de septiembre de 2018 en el MotorLand Aragón situado en la localidad de Alcañiz, Aragón, España.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Andrea Dovizioso y Andrea Iannone. Brad Binder fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Francesco Bagnaia y Lorenzo Baldassarri. La carrera de Moto3 fue ganada por Jorge Martín, Marco Bezzecchi fue segundo y Enea Bastianini tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Vueltas lideradas

Resultados Moto2

Vueltas lideradas

Resultados Moto3

Vueltas lideradas

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Aragón
Aragon
Deporte en España en 2018